Gatka peut désigner :

Sport 
 Gatka, un art martial indien

Toponymie 
 en Pologne :
 dans la voïvodie de Mazovie
 Gatka, village du powiat de Mława
 Gatka, village du powiat de Pułtusk
 dans la voïvodie de Poméranie
 Gatka, village du powiat de Bytów
 Gatka, village du powiat de Słupsk
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Gatka, village